Ел Бељоте има више значења:

 Ел Бељоте (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Бељоте, Мигел де ла Мадрид (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику